Nylen ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Nylen (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Nylén
 Nylen-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika